Gazdasági rendszer, vagyis gazdaság, gazdasági élet általános értelemben
 Közgazdaságtan
 gazdaság, a mezőgazdaságban a termelőegység (föld, gépek, szerszámok, épületek)